SNA steht als Abkürzung für:

 John Wayne Airport, ein Flughafen im erweiterten Einzugsgebiet von Los Angeles, Kalifornien, USA nach dem IATA-Code
 Sandybridge’s New Acceleration, eine 2D-Beschleunigungsbibliothek von Intels offenem Grafiktreiber im X.Org-Server
 Schwungnutzautomatik
 Scuola Nazionale dell’Amministrazione, eine italienische Verwaltungshochschule
 Seltsamer nicht-chaotischer Attraktor
 Skalar-Netzwerkanalysator (), siehe Netzwerkanalysator
 SNA Developments, britischer Automobilhersteller
 Snap-on Inc. als NYSE-Börsenkürzel
 Société nationale d’Affrètement
 Société Neuchâteloise d’Automobiles, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller
 Social Network Analysis
 Sociedad Nacional de Agricultura
 Société Neuchâteloise d’Astronomie
 Somalische Nationale Allianz
 Southern Nursery Association Inc.
 Sputnik News Agency (Sputnik (Nachrichtenportal))
 Syndicat National des Annuaires
 System of National Accounts (System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen)
 Systems Network Architecture, eine Netzwarchitektur

Siehe auch
 Megaradio SNA

SNA